

Палм-Веллі — місто в окрузі Камерон, штат Техас
 Палм-Веллі — переписна місцевість, штат Флорида

Палм-Веллі — долина хребта Кричов і однойменний національний парк в Австралії.